Brian Lee peut désigner :
 Brian Lee (né en 1984), un joueur professionnel de hockey sur glace américain ;
 Brian Lee (né en 1987), un joueur professionnel de hockey sur glace américain ;
 Brian Lee (1966-), le nom de lutte du catcheur américain Brian Harris.